desaturacja (biochemia)
 desaturacja – wydzielenie (się) składnika mieszaniny (np. gazu z jego roztworu nasyconego lub cieczy z nasyconego nią podłoża)
 desaturacja (medycyna) 
 desaturacja – usunięcie barw podczas przetwarzania zdjęcia

Przypisy 

Mieszaniny